
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue d'Arlon :

Rue d'Arlon à Bruxelles
 Rue d'Arlon à Florenville
 Rue d'Arlon à Messancy
 Rue d'Arlon à Virton

Rue d'Arlon à Grosbous
 Rue d'Arlon à Koerich

Voir aussi 
 

Arlon